«Llévame contigo» puede referirse a:

Cine y televisión 
 "Llévame contigo" (1951), película de Argentina, dirigida en Juan Sires.
 "Llévame contigo" ("Scampolo") (1958), película de Alemania, dirigida en Alfred Weidenmann.
 "Llévame contigo" (1982), telenovela de Argentina.

Música 
 "Llévame contigo" (1996), álbum de Intocable.
 "Llévame contigo" (2012), canción del álbum Formula,_Vol.1, de Romeo Santos.